Slovo kolowrat může znamenat:

 Divadlo Kolowrat
 Kolowrat (hudební skupina)
 Kolovratové – název šlechtického rodu starým pravopisem

Související články 
 kolovrat